K. Sint-Job FC is een Belgische voetbalclub uit Sint-Job-in-'t-Goor. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 3514 en heeft wit en rood als clubkleuren.

Geschiedenis 
De club ontstond tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1942 uit de samensmelting van een wijkploeg en een fabrieksploeg Zwanboys en men sloot zich aan bij de Belgische Voetbalbond. Sint-Job FC bleef er in de provinciale reeksen spelen.

Op het eind van de jaren 90 zakte de club van Tweede naar Derde Provinciale, en in 2002 volgde een degradatie naar Vierde Provinciale, het allerlaagste niveau. Een decennium later zou de club echter weer een snelle opgang maken.

In 2007 promoveerde Sint-Job weer van Vierde naar Derde Provinciale. Na een moeilijk eerste seizoen deed men het ook goed in Derde en na twee seizoenen behaalde men er de titel. Zo keerde men in 2009 terug in Tweede Provinciale. Ook daar zette men goede resultaten neer en in het derde seizoen behaalde men in 2012 ook in Tweede Provinciale de titel. Sint-Job FC promoveerde naar Eerste Provinciale en ging daar verder op het elan. Men eindigde er het seizoen als zevende, maar dankzij een periodetitel mocht men aantreden in de provinciale eindronde voor promotie. Sint-Job versloeg er Antonia FC en KFCO Wilrijk en won de eindronde. Voor het eerst promoveerde de club zo in 2013 naar de nationale reeksen.

In Vierde Klasse eindigde Sint-Job FC echter als laatste in zijn reeks. Na een seizoen zakte men zo in 2014 terug naar Eerste Provinciale.

Resultaten

Bekende spelers 
  Erwin Lemmens (jeugd)
  Yens Peeters (jeugd)
  Robbe Quirynen (jeugd)

Externe links 
Officiële website

Vlaamse voetbalclub
Sint-Job-in-'t-Goor
Sport in Brecht
Sportvereniging in Antwerpen (provincie)